Ралли Мексики 2023 года (официально Rally Guanajuato México 2023) - третий этап чемпионата мира по ралли 2023 года, проходивший с 16 по 19 марта. Это юбилейное 35-е Ралли Мексики в истории и 17-е в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 315,69 км и была разделена на 23 спецучастка, один из которых позднее был отменен. 

Свою вторую победу в сезоне и рекордную седьмую на Ралли Мексики одержал француз Себастьен Ожье.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage

Положение после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2023 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2023 году